Pokorného může být 
 ulice
 Pokorného (Heřmanův Městec)
 Pokorného (Praha)
 Pokorného (Slaný)

 ulice s podobným názvem
 Boh. Pokorného, Doksy
 Fr. Pokorného, Veleň
 Karla Pokorného, Ostrava
 L. Pokorného, Třebíč
 R. Pokorného, Libochovice
 V. Pokorného, Stehelčeves

 studánka
 Studánka Bohumíra Pokorného, Křimov

Související články 
 Pokorný

Wikipedie:Rozcestníky